R7, R-7 ou R07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Ark Royal (R07), un porte-avions de la Royal Navy ;
 HMS R7, un sous-marin de la Royal Navy ;
 R 7, un sous-marin de la Marine royale italienne ;
 R-7 Semiorka, un missile à l'origine des lanceurs russes.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Peut provoquer un incendie, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC R07, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Douleur au niveau de la gorge et du thorax (R07), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 .

Automobile
 Renault 7, un modèle du constructeur espagnol Fasa-Renault.

Route
  Voie rapide slovaque R7 reliant Bratislava à Lučenec.

Train
  Ligne R7 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres